Николай Иванович Лебедев:
 Лебедев, Николай Иванович (1849—1884) — магистр богословия; преподаватель МДА.
 Лебедев, Николай Иванович (1897—1989) — советский кинорежиссёр, актёр и сценарист.
 Лебедев, Николай Иванович (род. 1925) — советский и российский историк, специалист в области международных отношений и мировой политики; ректор МГИМО.